Here with Me signifie Ici avec moi en anglais et désigne :

 , chanson de Dido présente sur l'album No Angel sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album Battle Born sorti le .